een type zwembad
Kinderbad (Efteling)